Józef Dembowski (zm. ok. 1831) – malarz
 Józef Dembowski (zm. 1831) – wojskowy, ziemianin